Esmonde est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), nouvelliste gallois
 (1899-1981), homme politique irlandais
 (1909-1942), pilote irlandais

John Esmonde (1862-1915), médecin et homme politique britannique
John Lymbrick Esmonde (1893-1958), homme politique britannique et irlandais

 (1896-1936), diplomate irlandais

Toponyme

Esmonde, communauté de Bonnechere Valley en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme